Perfume Universal é um álbum do cantor, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e bispo evangélico licenciado Marcelo Crivella, lançado em 1997 pela Line Records.

Faixas 

 Perfume Universal
 Ó Meu Senhor
 Escreve na Areia
 Momentos
 Cansado de Sofrer
 Vinho Novo
 Jesus Abriu Meus Olhos
 Que Dia Bonito
 Oração
 Paz

Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns de 1997